Билз () — фамилия.

 Билз, Дженнифер (род. 1963) — американская актриса.
 Билз, Карлайл (1899—1979) — канадский астроном.

См. также 
 Билс () — лунный кратер.